Nikołaj Pietrow (1890–1964) – radziecki reżyser
 Nikołaj Pietrow (1943–2011) – rosyjski pianista